Poro, del latín porus y este del griego πóρoς, vía, agujero pequeño, puede referirse a:

 poro, estructura de la piel de los humanos ubicada en la epidermis usada para la secreción de sudor;
 poro, en física, un intersticio entre las partículas o moléculas que constituyen un cuerpo;
 poro, alteración en la superficie del Sol que precede a la formación de una mancha solar;
 en micropaleontología es una perforación en la pared de la concha del organismo fósil. En el caso de un foraminífero, puede ser un poro mural o un poro en copa;
 Poro (también llamado Poros) es el nombre de un rey indio de la Antigüedad, rival de Alejandro Magno;
 Poro, Re dell'Indie, ópera de Georg Friedrich Handel sobre el Rey de la India;
 Poro, en la mitología griega, hijo de Metis;
 poro o puerro;
 Erythrina poeppigiana, árbol;
 Poro, grupo de artistas de Belo Horizonte, Brasil, que realiza intervenciones urbanas.
 en botánica, puede referirse a los estomas de las plantas;
 el monte Poro, en Calabria, Italia;
 Poro, criatura ficticia del videojuego "League of Legends".
 poro, sociedad secreta masculina presente en Sierra Leona, Liberia, Guinea y Costa de Marfil. Las mujeres forman la sociedad sande